Хаустово — название населённых пунктов в России:

 Хаустово — деревня в Островском районе Костромской области.
 Хаустово — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Хаустово — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Хаустово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Хаустово — деревня в Покровском районе Орловской области.